Trois cyclones tropicaux portèrent le nom Allison :

 Tempête tropicale Allison au cours de la  ;
 Ouragan Allison au cours de la saison cyclonique 1995 dans l'océan Atlantique nord ;
 Tempête tropicale Allison au cours de la saison cyclonique 2001 dans l'océan Atlantique nord dont le nom a été retiré à cause des pertes de vie et dommages encourus.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme